«Выпускник» () (1967) — комедийный «фильм воспитания» режиссёра Майка Николса с Дастином Хоффманом, Энн Бэнкрофт и Кэтрин Росс в главных ролях, первая роль Хоффмана в большом кино. Самый кассовый фильм года ($ 104,9 млн.), и один из самых кассовых фильмов 60-х годов, сделавший Хоффмана голливудской звездой. С поправкой на инфляцию кассовые сборы составляют $ 815 млн, что ставит картину на 23-е место в списке «Самых кассовых фильмов с учётом инфляции». Огромный успех «Выпускника», вышедшего сразу после отмены Кодекса Хейса, у молодёжной публики подтолкнул Голливуд к исследованию прежде табуированных тем и ускорил наступление эпохи Нового Голливуда.

В 1996 году включён в Национальный реестр фильмов, обладая «культурным, историческим или эстетическим значением». Семь номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм, одна из которых — "Лучший режиссёр", — оказалась победной.

Сюжет 
21-летний Бенджамин Брэддок (Дастин Хоффман), получивший степень бакалавра в колледже Восточного побережья, возвращается домой к родителям в Пасадену, пригород Лос-Анджелеса, где семейство и гости отмечают окончание его учёбы. Мистер Макгуайр (Уолтер Брук) отводит юношу в сторону и произносит «пластик» — так как за ним будущее. Бен чувствует себя стеснённым и старается ускользнуть от расспросов и восторженных отзывов гостей, уединяясь в спальне. Миссис Робинсон (Энн Бэнкрофт), элегантная жена бальзаковского возраста одного из партнеров отца Бена, нарушает его уединение и просит молодого выпускника отвезти её домой. Бен нехотя соглашается. По прибытии, женщина просит, чтобы он зашёл внутрь вместе с ней, потому что она боится быть одна в темноте. После того, как они входят в дом вместе, Робинсон навязывает Бену стакан спиртного, после чего старается соблазнить его. Нервничающий Бен произносит «Миссис Робинсон, вы пытаетесь меня соблазнить. Не так ли?», та под видом показа фотографии подросшей дочери приглашает его в спальню, где просит помочь ей расстегнуть платье и подготовиться ко сну. После этого она просит Бена принести её сумочку, а сама идёт в ванну. Зайдя обратно в комнату, юноша оказывается один на один с вошедшей голой женщиной в запертой комнате (на долю секунды мелькают некоторые части тела). Видя максимальную степень смущения выпускника, у которого на глаза выступают слёзы, миссис Робинсон проявляет милосердие и говорит, что она в его распоряжении в любое время. Заслышав звук подъезжающей машины, тот в спешке спускается вниз и делает вид, что допивает стакан, когда в дом входит ничего не подозревающий мистер Робинсон (Мюррей Гамильтон), заводящий с сидящим на иголках сыном друга разговор о наслаждении жизнью. Бену наконец удаётся покинуть квартиру.

На следующий день мистер Брэддок (Уильям Дэниелс) устраивает сыну сюрприз, облачая того в костюм аквалангиста, в котором тот без энтузиазма спускается в бассейн на радость гостям и лежит на дне. Через несколько дней он звонит Робинсон и назначает ей встречу в отеле «Taft», где чуть не попадает на закрытую вечеринку под руководством миссис Синглмен (Элис Гостли) и по приходе женщины регистрируется под именем мистер Глэдстоун, заказывая одиночный номер и отказываясь от услуг носильщика. Считая, что клерк (Бак Генри) что-то заподозрил, он звонит миссис Робинсон из телефонной будки и договаривается, что та придёт через пять минут после него в номер 568. Бен чистит зубы, после чего целует женщину, задержавшую сигаретный дым во рту. Робинсон понимает, что у застенчивого юноши, приглашающего её заняться чем угодно, кроме секса, был неудачный первый опыт, что задевает его самолюбие, побуждая захлопнуть дверь. У них начинается роман, который длится почти все лето — днём Бен отдыхает в родительском бассейне, а по вечерам встречается с любовницей в номере.

Все это время мистер Брэддок давит на сына, побуждая его задуматься о будущем и выбрать для себя университет для продолжения учёбы, дабы 4 года не прошли даром. Однако Бен предпочитает проводить время вместе с миссис Робинсон и не думать о планах. Однажды ему наскучивает просто занятие любовью, и он решает поговорить с женщиной по душам — выясняется, что спит с мужем в разных спальнях, а выйти замуж ей пришлось из-за беременности в колледже, после того как они переспали в «Форде». Узнав, что миссис Робинсон против, чтобы он встречался с её дочерью, обиженный Бен уже собирается уходить, но почти сразу остывает и извиняется, после чего даёт слово не заводить отношений с Элейн. Мистер Робинсон, не подозревая о романе Бена с его женой, уговаривает его позвонить и вызвать домой свою дочь Элейн (Кэтрин Росс). Мистер и миссис Брэддок уговаривают его позвонить и пригласить к себе вернувшуюся Элейн, которую он давно не видел, дабы они образовали пару, на что Бен ныряет под воду с неизменным угрюмым выражением лица. Мистер Робинсон, не подозревающий о романе жены, также не против этого. Под давлением родителей Бен все же звонит Элейн (Кэтрин Росс) и приглашает её на свидание. Понимая, что связь с Элейн может привести к печальным последствиям, Бен старается вести себя так, чтобы Элейн никогда больше не захотела с ним встречаться. Он небрежно ведет машину, игнорируя свою пассажирку, и в конечном итоге привозит её в стрип-клуб, что оскорбляет достоинство Элейн. Девушка выбегает из заведения, тихо плача. Бен, не в силах выдержать вида Элейн, извиняется и целует её. Так начинается роман Бена с младшей Робинсон. Завсегдатая отеля многократно приветствуют посетители и обслуга, называя «мистером Глэдстоуном», Бен говорит девушке, что у него были отношения с замужней женщиной, у которой есть сын.

На следующий день миссис Робинсон шантажирует юношу, угрожая рассказать дочери об их связи, однако Бен делает это первым. Расстроенная Элейн в ярости прогоняет Бена, тот начинает тайно наблюдать за её домом. Элейн уезжает обратно в Калифорнийский университет в Беркли. Бен собирает вещи, сообщает родителям о намерении жениться на девушке, не отвечающей взаимностью, после чего едет вслед за ней. Элейн видит, как Бен бежит и садится в автобус, они гуляют по зоопарку, где у девушки назначено свидание с Карлом Смитом (Брайан Эвери). Вскоре Элейн врывается в номер Бена, говорит, чтобы тот немедленно уехал и заявляет, что тот изнасиловал её пьяную мать, подбросив ту из бара в отель. Услышав, как было на самом деле, девушка истошно кричит. Перед хозяином дома быстро пришедшая в себя девушка делает вид, что всё в порядке, тот угрожает Бену выселением. Девушка просит того не уезжать и уходит, но вечером возвращается вновь, после чего обещает подумать над предложением юноши. Бен ходит за девушкой по университету и предлагает сделать анализ крови для последующего бракосочетания. Элейн неожиданно заявляет, что Смит сделал ей предложение. Несмотря на это, радостный Бен покупает кольцо и цветы, но по возвращении в квартиру неожиданно натыкается на мистера Робинсона, узнавшего об изменах жены. Тот заявляет, что намерен развестись с миссис Робинсон и угрожает юноше судом, если тот ещё раз подойдёт к его дочери. Разъярённый хозяин выгоняет постояльца, Бен спешит в студенческое общежитие, где узнаёт, что Элейн съехала, оставив ему записку, в которой написала, что любит его, но у них ничего не выйдет.

Бен проникает в дом Робинсонов, но в комнате Элейн обнаруживает лишь её мать. Та вызывает полицию и говорит, что её дочь выходит замуж. Бену удаётся ускользнуть. От студентов он узнаёт, что Смит уехал сегодня ночью в Санта-Барбару, но где точно пройдёт церемония — неизвестно. В телефонной книге Бен находит телефонный номер офиса доктора Смита: 657-20-36. Ему отвечает секретарша, он представляется братом отца невесты, прибывшим из Портленда для проведения церемония и забывшим, где та состоится, и узнаёт, что свадьба проходит в пресвитерианской церкви на Аллан-стрит. Юноша решает сорвать торжество и так спешит, что не заправляет машину. Бензин заканчивается, но Бен успевает добежать до церкви. Поскольку парадный вход оказывается запертым, юноша поднимается по внешней лестнице на второй этаж. Там он оказывается отделен от гостей стеклом, по которому он начинает неистово барабанить, выкрикивая «Элейн! Элейн!». Девушка оборачивается и кричит «Бен!». Тот прорывается вниз, вырывается из рук мистера Робинсона и толкает жениха на гостей. Мать даёт дочери несколько пощёчин, Бен отмахивается большим крестом, отступая с невестой к выходу, после чего блокирует дверь снаружи. Молодые люди запрыгивают в автобус, садятся на заднее сиденье и уезжают. Фильм заканчивается на серии крупных планов: Бен наконец сияет довольной улыбкой, но, разглядывая обращенные на них лица удивленных пассажиров, меняет выражение лица на слегка озадаченный и стесненный вид. Элейн, обрадованная успехом, также улыбаясь вначале, переводит взгляд на возлюбленного, и её выражение лица принимает такой же вид, как у него.

В ролях 
 Дастин Хоффман — Бенджамин «Бен» Брэддок
 Кэтрин Росс — Элейн Робинсон
 Энн Бэнкрофт — миссис Робинсон, любовница Бена
 Мюррей Гамильтон — мистер Робинсон, деловой партнёр мистера Брэддока
 Уильям Дэниелс — мистер Брэддок
 Элизабет Уилсон — миссис Брэддок
 Бак Генри — клерк отеля «Taft»
 Брайан Эвери — Карл Смит, жених Элейн
 Уолтер Брук — мистер МакГуайр
 Норман Фелл — мистер МакКлири
 Элис Гостли — миссис Синглмен

Признание 
«Выпускник» считается вехой в истории американского кинематографа и входит в Национальный реестр фильмов США. В первоначальной версии списка 100 лучших американских фильмов за 100 лет по версии AFI работе Николса отводилась 7-я позиция.

По версии Американского института кино картина занимает ряд мест:
 7-е (1998) и 17-е (2007) места в списке 100 фильмов.
 9-е место в 100 комедий
 52-е место в 100 страстей
 6-е место в 100 песен («Mrs. Robinson»)
 42-е (Пластик) и 63-е (Миссис Робинсон, вы пытаетесь меня соблазнить. Не так ли?) в 100 киноцитат

Награды 
 1968 — 5 премий «Золотой глобус»
 Лучший фильм (комедия или мюзикл)
 Лучший режиссёр — Майк Николс
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) — Энн Бэнкрофт
 Лучший дебют актёра — Дастин Хоффман
 Лучший дебют актрисы — Кэтрин Росс
 1968 — Премия «Оскар»
 Лучший режиссёр — Майк Николс
 1969 — 5 премий «BAFTA»
 Лучший фильм — Майк Николс
 Лучший режиссёр — Майк Николс
 Самый многообещающий дебютант, исполнивший главную роль — Дастин Хоффман
 Лучший сценарий — Колдер Уиллингем, Бак Генри
 Лучший монтаж — Сэм О'Стин
 1969 — Премия «Грэмми»
 Лучшая музыка — Дэйв Груcин, Пол Саймон

Номинации 
 1968 — «Золотой глобус»
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) — Дастин Хоффман
 Лучший сценарий — Колдер Уиллингем, Бак Генри
 1968 — «Оскар»
 Лучший фильм — Лоуренс Турман
 Лучшая мужская роль — Дастин Хоффман
 Лучшая женская роль — Энн Бэнкрофт
 Лучшая женская роль второго плана — Кэтрин Росс
 Лучшая операторская работа — Роберт Сертиз
 Лучший сценарий — Колдер Уиллингем, Бак Генри
 1969 — «BAFTA»
 Лучшая женская роль — Энн Бэнкрофт
 Самый многообещающий дебютант, исполнивший главную роль — Кэтрин Росс

Музыка 

В фильме прозвучали четыре песни дуэта Саймон и Гарфанкел — «The Sound of Silence», «April Come She Will», «Scarborough Fair/Canticle», «Mrs. Robinson». Автор песен — Пол Саймон. Песня «Mrs. Robinson» имела ошеломительный успех, достигнув первой строчки в национальных чартах. В списке 100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет по версии AFI она занимает 6-е место.

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1967 года
Национальный реестр фильмов
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы о Калифорнии
Фильмы США 1967 года
Экранизации романов США
Фильмы по сценариям Бака Генри